Der AON Open Challenger 2010 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 12. September 2010 in Genua stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 151 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 146 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Genua
Centro Sportivo Valletta Cambiaso